Die Copa San Juan Gobierno 2013 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Oktober 2013 in San Juan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 12 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Francisco Bahamonde
 Gonzalo Villanueva
 Gabriel Alejandro Hidalgo
 Joaquín Jesús Monteferrario

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in San Juan (Argentinien)